Ники́форовское — топоним, название населённых пунктов в России:

 Никифоровское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Никифоровское — деревня в черте города Тверь.
 Никифоровское — деревня в Зубцовском районе Тверской области.

См. также
 Никифоровское — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.
 Никифоровское — остановочный пункт Октябрьской железной дороги.